Легмаш (от «лёгкое машиностроение»):
 «Легмаш» — промышленное предприятие в городе Полтава, Украина.
 «Легмаш» — завод в Арзамасе, Россия.
 «Легмаш» — название белорусского футбольного клуба «Орша» из одноимённого города в 1990—1994 годах (в 1996 — «Максим-Легмаш»).